AJW peut faire référence à :

 sigles
 Accent Jobs-Wanty, le nom 2013 d'une équipe cycliste belge ;
  (1928–1981), constructeur de motos britannique ;
 All Japan Women's Pro-Wrestling (1968–2005), une fédération japonaise de catch puroresu ;
 Asia & Japan Watch, l'édition en anglais du journal Asahi Shinbun ;

 codes
 le code OACI de la compagnie Alpha Jet International ;
 le code ISO 639-3 de la langue .